Руде́нко (от  — «рыжий») — украинская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Руденко, Антон (род. 1973) — киргизский футболист.
 Руденко, Антонина Павловна (род. 1950) — советская пловчиха.

Б 
 Руденко, Бэла Андреевна (1933—2021) — советская оперная певица, педагог, солистка Большого театра.

В 
 Руденко, Вадим Леонидович (род. 1967) — российский пианист.
 Руденко, Валентин Фёдорович (1938—2016) — советский и украинский гроссмейстер по шахматной композиции.
 Руденко, Валентина Степановна (род. 1958) — украинский государственный и политический деятель.
 
 
 Руденко, Виктория Викторовна (род. 1975) — украинская спортсменка (бокс, кикбоксинг).
 Руденко, Виталий Николаевич (род. 1981) — украинский футболист.
 Руденко, Владимир Михайлович (1926—2014) — советский композитор, баянист.
 Руденко, Владимир Николаевич (в монашестве Иоанн; род. 1966) — архиерей РПЦ, епископ Воркутинский и Усинский.

Г—Р 
 Руденко, Галина Николаевна (более известна под фамилией Щербакова; 1932—2010) — советская и российская писательница, сценарист.
 Руденко, Геннадий Борисович (род. 1972) — украинский политик.
 Руденко, Григорий Фокиевич (1903—1959) — полный кавалер ордена Славы.
 Руденко, Гульзада Ракиповна (род. 1956) — российский музейный работник.
 Руденко, Дмитрий Аристархович (1891—?) — советский дорожник, лауреат Сталинской премии.
 Руденко, Екатерина Олеговна (род. 1993) — казахстанская пловчиха на спине.
 Руденко, Елена Николаевна (род. 1961) — белорусский филолог.
 
 Руденко, Инга (род. 1992) — украинская шахматистка.
 
 Руденко, Ксения Денисовна (род. 1996) — российская певица, солистка группы «Зоя».
 Руденко, Лариса Архиповна (1918—1981) — советская украинская оперная певица (меццо-сопрано), педагог.
 
 Руденко, Любовь Николаевна (род. 1959) — российская актриса театра и кино.
 Руденко, Людмила Владимировна (1904—1986) — советская шахматистка.
 Руденко, Маргарита Борисовна (1926—1976) — филолог-ориенталист, курдолог, литературовед, этнограф.
 Руденко, Мария Авксентьевна (1915—2003) — украинская и советская фольклористка, этнограф, краевед, педагог, заслуженный работник культуры Украины.
 Руденко, Мирослав Владимирович (род. 1983) — активист ДНР.
 Руденко, Михаил Климович (1898—1980) — Герой Советского Союза.
 
 
 Руденко, Ольга Алексеевна (1955—2019) — российский историк-медиевист.
 Руденко, Павел Зиновьевич (1911 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 
 Руденко, Роман Андреевич (1907—1981) — советский юрист, Генеральный прокурор СССР (1953—1981).

С—Я 
 
 
 
 Руденко, Юлия Витальевна (род. 1990) — российская регбистка.
 
 Руденко, Яков Кузьмич (1911 — ?) — советский партийный деятель, инженер.

Составные фамилии 
 Засеев-Руденко, Николай Викторович (1933—2021) — советский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Руденко-Десняк, Александр Алексеевич (1936—2006) — украинский и российский журналист, общественный деятель.
 Виды́бида-Руде́нко, Пётр Порфи́рьевич (в монашестве Палла́дий; 1891—1971) — украинский государственный, банковский и церковный деятель, митрополит.

Псевдоним 
 Паша Руденко (род. 1987) — российский музыкант.

Топоним 
 Руденко — село в Радеховском районе Львовской области Украины.